Първенство на Италия по волейбол се провежда от 1936 година. Силно представяне през годините имат отборите на Тренто, Пиаченца, Модена, Мачерата и други.

Структура 
От сезон 2009 – 10 италианският волейболен шампионат се провежда по следната схема:
 Serie A1 (Най-високото ниво, 15 отбора, 2 изпадат);
 Serie A2 (второто ниво, 15 отбора, 1 промоция и 3 изпадащи отбора);
 Serie B1 (третото ниво, 48 отбора разделени в три дивизии)
 Serie B2 (четвъртото ниво, 112 отбора)
 Serie C, организира се от регионални комитети
 Serie D, организира се от регионални комитети
 Campionati provinciali, Организира се от провинциални комитети.

Шампиони Мъже

Външни препратки 
 Официален сайт на лигата
 Официален сайт на Италианската волейболна федерация

Волейбол в Италия